Spisak rimskih termi i turskih hamama sa fotografijama, gps pozicijama i osnovnim podacima.

Značenje navoda
Stanje:
 "aktivno", kupatilo i dalje radi stalno ili po potrebi
 "značajni ostaci" zgrada je još vidljiva u okviru svojih gabarita
 "vidljivi ostaci" delovi zgrade su iznad nivoa terena
 "prenamena", zgrada se koristi u druge namene
Pristup (ne odnosi se na ulazak u zgradu):
 "slobodan", pristup je potpuno slobodan
 "privatni posed", objekt se nalazi u okviru privatnog poseda
Posete (ulazak u zgradu):
 "po najavi", poseta se mora najaviti
 "ne za turiste", pristup turistima i radoznalcima nije omogućen
 "nisu preporučljive", iz bezbednosnih razloga
 "nisu moguće"

Култура Србије